Орво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Орво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Орво () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер